El Monte se puede referir a:
 El Monte (California), ciudad en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos;
 El Monte (Chile), ciudad y comuna de la Región Metropolitana de Santiago, Chile.